Le suore Mercedarie del Bambino Gesù sono un istituto religioso femminile di diritto pontificio.

Storia 
Il fondatore di tale ordine è il Venerabile Padre Fra José León Torres, il quale, il 1 ° ottobre 1887 fonda, nella città di Córdoba, le suore Terziarie Mercedarie del Bambino Gesù. Scopo di tale istituto è quello di assistere gli orfani e i bisognosi e contribuire all’evangelizzazione nei quartieri periferici delle città. 
L'istituto religioso viene diretto dal fondatore fino al 1929, ramificando l'ordine, oltre che in varie città del paese natio, anche nel vicino Uruguay.
L'ordine è stato approvato dalla Chiesa il 3 aprile 1940, passando da istituto di diritto diocesano a istituto di diritto pontificio.

Diffusione 
Sono presenti in Argentina, Cile ed Uruguay. La sede generalizia è a Córdoba.

Note

Collegamenti esterni 
  Sito dell'Ordine

Mercedarie del Bambino Gesù